PW steht für:

 Passwort

 Prisoner of war (englisch), völkerrechtlich definiertes Schutzzeichen zur Kennzeichnung von Kriegsgefangenen und Kriegsgefangenenlagern
 Polska Walcząca, Zeichen für das „Kämpfende Polen“, siehe Kotwica

 Petawatt, eine physikalische Einheit der elektrischen Leistung
 Personenwoche, die Menge an Arbeit, die eine Person durchschnittlich in einer Woche schafft, siehe Personenstunde

 Personenwagen, vor allem in der Schweiz übliche Bezeichnung des PKW
 Palettenwechsler, Baugruppe zum automatischen Wechseln von Paletten an Maschinen
 Brennabor Typ PW, Mittelklassewagen der 1920er Jahre

 Personalwagen, Sonderfahrt im öffentlichen Personennahverkehr größerer Städte

 Petersburger Wörterbuch, ein Sanskrit-Wörterbuch von Otto Böhtlingk in zwei Ausgaben, PW: in sieben Bänden (1853–1875), pw: in kürzerer Fassung (1883–86)

 Palau, pazifischer Inselstaat, als Ländercode nach ISO 3166

 Porta Westfalica, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Pfälzerwald oder Pfälzer Wald, das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands

 Politische Weltkunde bzw. Politikwissenschaft, ein Schulfach
 Produktionswirtschaft, ein Teilgebiet der Betriebswirtschaft

 Polizeiwachtmeister, früherer Dienstgrad der Polizei, siehe Wachtmeister

 Pratt & Whitney, amerikanischer Triebwerkshersteller
 Publishers Weekly, amerikanische Fachzeitschrift für Buchhandel und Verlagswesen
 Pitching Wedge, spezieller Golfschläger, siehe Golfschläger#Pitching Wedge

 Pumpwerk, Anlage aus dem Wasserbau
 Purified Water, Wasser zur Verwendung in der pharmazeutischen Industrie

 Wake nach dem ICAO-Code
 Pacific Western Airlines (IATA-Code), ehemalige kanadische Fluggesellschaft
Jensen PW, Automodell

PW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Hansestadt Greifswald
 Großbritannien: Carlisle

pw steht für:

 .pw, die Top-Level-Domain von Palau

Siehe auch:
 PZL PW-5, PZL PW-6, Segelflugzeuge

Abkürzung